Jacek Gorczyca (biolog) 
 Jacek Gorczyca (piłkarz)